Les élections cantonales dans le canton de Dunkerque-Ouest se déroulent le .

Canton 
Le canton de Dunkerque-Ouest est composé en 1922 des communes suivantes : Cappelle-la-Grande, Dunkerque-Ouest, Fort-Mardyck, Grande-Synthe, Mardyck, Petite-Synthe, Saint-Pol-sur-Mer.

Contexte 
Georges Vancauwenberghe Conseiller général sortant et Président du Conseil général du Nord ayant décidé de ne pas se représenter, Albert Mahieu (Gauche démocratique) va se confronter à Charles Valentin (SFIO), M. Torreborre (PCF) et René Dekeirel (Libéral).

Résultats 
 Conseiller général sortant : Georges Vancauwenberghe (Progressistes)

Notes et références 

Histoire de Dunkerque
Saint-Pol-sur-Mer
1922-05
1922-05
1922-05
Élections cantonales dans le Canton de Dunkerque-Ouest